Fuenteños – abitanti di Fuentes (Spagna)
Fuenteños – abitanti di La Fuente de San Esteban